Alvesta kan avse:

 Alvesta kommun – en kommun i Kronobergs län
 Alvesta – en tätort och centralort i Alvesta kommun
 Alvesta köping –  en tidigare kommun i Kronobergs län 1945–1971
 Alvesta municipalsamhälle – ett tidigare municipalsamhälle i Aringsås landskommun 1894–1945
 Alvesta församling – en församling i Växjö stift
 Alvesta kyrka – en kyrkobyggnad i Aringsås socken
 Alvesta distrikt – ett distrikt i Alvesta kommun 2016–